Белоглазка — вид рыб из семейства карповых.
 Белоглазка — разновидность новообразований в почве, мягкая карбонатная конкреция.
 Белоглазка — птица семейства Белоглазковых.